Vitaliskirche oder Santi Vitale steht für folgende Kirchen:

in Italien:
 San Vitale, Basilika in Ravenna
 San Vitale (Faenza) in Faenza
 San Vitale (Rom) in Rom-Monti
 San Vitale Martire (Neapel)
 Santi Vitale e Agricola in Arena (Bologna)
 San Vitale (Parma)
 San Vitale (Pistoia)
 Pieve di San Vitale in Mirteto

in Deutschland:
 St. Vitalis I und St. Vitalis II, siehe Stadtkirche St. Dionys (Esslingen am Neckar) #Vorgängerbauten

in der Schweiz:
 San Vitale martire (Chiasso), Chiasso TI

in Österreich:
 Pfarrkirche Salzburg-St. Vitalis

in Polen:
 St.-Vitalis-Kirche (Włocławek)